Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1959/1960 — 24-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Победителем стал клуб Руда гвезда Брно, вернувший себе чемпионский титул после годичного перерыва.

Формат 
Из-за Олимпийских игр 1960 года в Скво-Вэлли сезон 1959/60 был сыгран в ранние сроки, чемпионат был закончен уже 2 января 1960 года. С большим отрывом золотые медали завоевали хоккеисты клуба Руда гвезда Брно, опередившие на 7 очков серебряного призёра Слован Братислава и аж на 13 очков бронзовых медалистов Динамо Пардубице.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

1. Ян Старши (Слован) — 26 шайб

2. Мирослав Клуц (Литвинов) — 24

3. Йозеф Голонка (Слован) — 22

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 16 игр/1.88 гола за игру, Карел Шевчик — 7/2.28

Защитники

Рудольф Поч — 22 игры/15 очков (4 шайбы + 11 передач), Ладислав Олейник — 22/9 (6+3), Ян Каспер — 22/8 (4+4), Франтишек Машлань — 21/1 (0+1), Милан Рихтер — 2

Нападающие

Бронислав Данда — 21/34 (18+16), Вацлав Пантучек — 20/28 (16+12), Йозеф Черны — 22/26 (16+10), Рудольф Шойер — 21/24 (15+9), Франтишек Ванек — 22/21 (11+10), Славомир Бартонь — 22/18 (14+4), Властимил Бубник — 11/13 (6+7), Карел Шуна — 19/10 (7+3), Зденек Наврат — 22/6 (5+1),  Карел Скопал — 15/6 (0+6), Иво Винклер — 2

Тренер — Эдуард Фарда

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1959/60 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1959 году
Спорт в Чехословакии в 1960 году
1959 год в хоккее
1960 год в хоккее